Мария Полякова: Полякова, Мария Владимировна (род. 1992) — белорусская фигуристка.
 Полякова, Мария Иосифовна (1908—1995) — советская разведчица.
 Полякова, Мария Юрьевна (род. 1997) — российская прыгунья в воду.